Kazimierz Grodzicki (1858–1933) – rzeźbiarz, malarz
 Kazimierz Grodzicki (1858–1933) – buchalter, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Kazimierz Grodzicki (1896–po 1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), wiceprezydent Wilna

Przypisy